Albertshausen ist der Ortsname von

 Albertshausen (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Albertshausen (Bad Wildungen), Ortsteil der Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Albertshausen (Reichenberg), Ortsteil des Marktes Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch
 Albershausen
 Ahlbershausen
 Albrechtshaus
 Albertihaus
 Albertshaus
 Haus Albertsberg
 Haus Albert
 König-Albert-Haus
 Albert-Appel-Haus